Girac steht für:
 Girac, französische Gemeinde im Département Lot

Girac ist der Familienname folgender Personen:
 François Bareau de Girac (1730–1820), französischer Geistlicher
 Kendji Girac (* 1996), französischer Sänger

Siehe auch:
 Chirac